LOvaille de 1584 est un très gros éboulement ayant enseveli la majeure partie des villages de Corbeyrier et Yvorne dams le canton de Vaud en Suisse le .
 L'Ovaille (terroir) est un terroir (vignoble) de la commune d' Yvorne, dans le canton de  Vaud en Suisse.